Георгий I () (998/1002 — 16 августа 1027) — царь Грузии (1014—1027) из династии Багратионов. Большую часть своего правления он вёл войну с Византийской империей.

Начало правления 
Георгий I родился в Абхазии (Западная Грузия) в 996 или 998 году, или, согласно более поздней версии грузинских хроник, в 1002 году. Царь Баграт III к 1010 году сумел победить своих соперников — правителей Кахетии и Эрети, присоединив данные владения к своему царству. После смерти своего отца Баграта III 7 мая 1014 г., Георгий, в 16-летнем возрасте унаследовал царства Абхазии, Картли и Кахетии, объединенное в единое государство. Таким образом, отец молодого принца, сумевший расширить влияние Грузии на армянские и северокавказские земли, оказался одним из самых могущественных монархов Кавказа.

Азнаури (дворяне), в грузинских хрониках описанные как «вероломные», которые жили в привилегированных условиях, когда Кахети был независимым и были сосланы в Западную Грузию царем Багратом III в 1010 году, восстали против власти молодого царя и единства страны. Они (их имена неизвестны) захватили в заложники губернаторов (эристави), назначенного царским правительством из Кутаиси, призывая к восстановлению независимости Кахети, как в прежние времена.

Так как царь был молод, высшая знать посчитала, что может действовать самостоятельно. Таким образом, восточные области Кахетии и Эрети откололись от грузинского государства под предводительством Квирике III Великого, также захватившего часть Аррана. Георгий I вынужден был пойти на союз с ним, будучи не в силах возвратить данные области под свою власть.

Царь Георгий I был вынужден также убрать из титула своего отца «Ран» и «Ках», сохранив лишь следующий титул «Царь абхазов и картвелов» (полный титул: «Царь абхазов, картвелов, ранов и кахов»). Картвелы — самоназвание грузин.

Влияние Грузии на Кавказе 
Когда в 1014 году умер Баграт III, Грузинское царство можно охарактеризовать как «главную силу Кавказа». Действительно, в тот период лишь немногие государства могли претендовать на это. Северокавказские племена находились под влиянием Грузии на основе сюзеренитета, хотя некоторые племена (такие как аланы) де-факто находились за пределами юрисдикции Багратионов.

Баграт III так и не сумел полностью завершить политическое объединение страны и укрепить центральную власть монарха. Тбилиси с прилегавшими к городу районами все еще оставался в руках арабского эмира.

Война с Византией 
Главным политическим и военным событием во время правления Георгия I была война с Византией. Начало конфликту положило ещё восстание Давида III Куропалата против императора Василия II, в результате которого после смерти Давида III Тао-Кларджети и соседние земли должны были отойти обратно Византийской империи. Преемнику Давида — Баграту III — не удалось предотвратить это возвращение. В 1015—1016 годах Георгий I занимает Тао-Кларджети, вступив в союз с фатимидским халифом Аль-Хакимом, действия которого вынудили Василия II воздержаться от немедленного ответа на грузинское нападение.

Византия в это время была занята войной с Западно-Болгарским царством, что связывало её силы на западе. Однако после смерти Аль-Хакима, когда Болгария уже была завоёвана, Василий II направил свои войска против Грузии (1021). Длившаяся в течение двух лет война закончилась победой Византии и миром, условиями которого был не только отказ Грузии от притязаний на Тао-Кларджети, но и на некоторые юго-западные области грузинского государства. Кроме того, трёхлетний сын Георгия I, Баграт, стал заложником императора Василия II на два года (до 1025). Впоследствии Константин VIII хотел вернуть его обратно в Константинополь, но тот отказался. Всё это, вместе с раскрывшимся заговором, организованным архонтом Васпуракана при предположительном участии Георгия I, ухудшило византийско-грузинские отношения.

Война имела крайне негативные последствия и для Армянского царства. Будучи союзником Георгия I армянский царь Ованес-Смбат, после поражения, завещал Армянское царство Византии подписав рукою католикоса Петроса I Гетадарца Трапезундское соглашение.

Георгий I не успел отомстить за поражение, так как неожиданно умер в Триалети 16 августа 1027 года. Он был похоронен в кутаисском храме Баграта.

Семья 
Георгий I был женат дважды:
 на армянской принцессе Мариам, дочери васпураканского царя Сенекерима Арцруни, в этом браке родились:
 Баграт IV царь Грузии (1027—1072)
 , царевна, была замужем за армянским царевичем Смбатом Багратуни, сыном Давида I царя Ташир-Дзорагетского царства
 , царевна, была замужем за Абасом I Багратуни, царем Карса (984—1029)
 Марта, царевна.
 вторым браком был женат на аланке Альде, родившей ему сына Деметре, с которым они после смерти Георгия I жили в Анакопии и который в 1032 после неудачного восстания против своего единокровного брата сдал город византийцам.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 Лорткипанидзе М. Грузинская советская энциклопедия, Т. 3, стр. 158. Тбилиси, 1978 г. (на груз. языке).
 Лорткипанидзе М. Энциклопедия «Сакартвело» (Грузия), Т. 2. Тбилиси, 2012 г. (на груз. языке).
 Лорткипанидзе М., Метревели Р. «Цари Грузии». 2007 г. (на груз. языке).

Правители Европы XI века
Правители Азии XI века
Багратионы Грузинского царства
Цари Грузии
Персоналии, чья дата рождения не установлена